Pellizzari ima više značenja:
 Pellizzari, Alessandria
 Pellizzari, Padova